Valraven ou valravn, dans le folklore danois, un corbeau surnaturel.
Valravn, un parcours de montagnes russes à Cedar Point.
Valravn, un groupe danois de musique folk pagan.